46-й розыгрыш Кубка СССР состоялся с мая 1986 года по июнь 1987 года. Обладателем Кубка в восьмой раз стало киевское «Динамо». Предыдущий обладатель Кубка московское «Торпедо» выбыло в 1/4 финала. Все этапы игрались в один матч.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал 

Поскольку «Динамо» (Киев) также стало чемпионом СССР 1986 года, то команда участвовала в Кубке чемпионов, а «Динамо» (Минск) получило право на участие в Кубке кубков.

См. также 
 Финал Кубка СССР по футболу 1987

Ссылки 
 Результаты на WildStat.ru
 На сайте КЛИСФ
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF
 Отчеты о финальном матче в прессе

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1986 году
Футбол в СССР в 1987 году